Lontano (Loin) – film del 2001 diretto da André Téchiné
Lontano – album del 2003 dei Sud Sound System
Lontano – album del 2005 di Tomasz Stańko
Lontano – singolo del 2015 di Francesca Michielin
Roberto Lontano – militare italiano